Cedar River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Cedar River (English River), Fluss im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar River (Hudson River), Nebenfluss des Hudson River, New York
 Cedar River (Intermediate River) in Michigan 
 Cedar River (Iowa River), Nebenfluss des Iowa River in Iowa und Minnesota 
 Cedar River (Lake Washington), Fluss zum Lake Washington, Bundesstaat Washington
 Cedar River (Loup River), über den Loup River Zufluss des Platte River, Nebraska
 Cedar River (Michigansee) in Michigan 
 Cedar River (Ortega River) in Florida
 Cedar River (Tobacco River) in Michigan 
 Cedar River (Willapa Bay), Fluss zum Pazifik, Bundesstaat Washington